

Sigle 
Akita Asahi Broadcasting – rete televisiva giapponese
 Associação Aeroespacial Brasileira – Associazione spaziale brasiliana

Codici 
 AAB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Arrabury (Australia)
 aab – codice ISO 639-3 della lingua alumu-tesu

Persone 
 Jaak Aab – politico estone
 Vitalij Aab – giocatore di hockey su ghiaccio tedesco